Kolasib (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Kolasib (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kolasib